Kaspars Daugaviņš, né le  à Riga en République socialiste soviétique de Lettonie, est un joueur professionnel de hockey sur glace letton.

Carrière de joueur 
Formé dans différents clubs de sa ville natale Riga, Kaspars Daugaviņš est repêché en 2006 à la  du repêchage de la LNH par les Sénateurs d'Ottawa et rejoint dès la saison suivante leur club école, les Senators de Binghamton dans Ligue américaine de hockey. En 2009, il est aussi repêché par le Torpedo Nijni Novgorod à la , lors de la  du repêchage d'entrée dans la KHL. Il remporte la Coupe Calder 2011 avec Binghamton.

Après quatre saisons en LAH avec Binghamton, il est rappelé par les Sénateurs d'Ottawa en 2011 et joue sa première saison complète en LNH.

Durant le lock-out de 2012-2013, il retourne en Lettonie et joue 35 matchs avec le Dinamo Riga en KHL. Par la suite, il joue à nouveau pour les Sénateurs d'Ottawa, avant de terminer la saison avec les Bruins de Boston.

En 2013, il signe un contrat d'un an avec le Genève-Servette HC. Durant cette saison, il remporte la Coupe Spengler.

En , il retrouve la KHL en signant un contrat de deux ans avec le HK Dinamo Moscou.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2006-2007 || St. Michael's Majors de Toronto || LHO ||61 ||18 ||42 ||60 ||64 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2006-2007 || Senators de Binghamton || LAH ||11 ||2 ||0 ||2 ||9 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-  
|2007-2008 || St. Michael's Majors de Mississauga || LHO ||62 ||40 ||34 ||74 ||42 ||4 ||2 ||1 ||3 ||4
|-
| 2007-2008 || Senators de Binghamton || LAH ||3 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || St. Michael's Majors de Mississauga || LHO ||30 ||11 ||17 ||28 ||35 ||11 ||2 ||7 ||9 ||14 
|-
| 2008-2009 || Senators de Binghamton || LAH ||23 ||2 ||1 ||3 ||9 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2009-2010 || Senators de Binghamton || LAH ||72 ||21 ||25 ||46 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 ||Sénateurs d'Ottawa ||LNH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 ||Senators de Binghamton ||LAH || 73|| 19|| 35|| 54|| 34|| 23|| 10|| 10|| 20|| 8
|-
|2011-2012 ||Senators de Binghamton ||LAH || 7|| 4|| 2|| 6|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 65|| 5|| 6|| 11|| 12|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2012-2013 || Dinamo Riga || KHL|| 35|| 5|| 9|| 14|| 26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 19|| 1|| 2|| 3|| 9|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Bruins de Boston || LNH || 6|| 0||1 ||1 ||0 ||6 ||0 ||0 ||0 ||2 
|-
|2013-2014 ||Genève-Servette HC ||LNA || 44|| 18|| 26|| 44|| 24|| 12|| 5|| 8|| 13|| 2
|-
| 2014-2015 || HK Dinamo Moscou || KHL|| 56|| 22|| 15|| 37|| 26|| 11|| 1|| 3|| 4|| 6
|-
| 2015-2016 || HK Dinamo Moscou || KHL || 8|| 1|| 3|| 4|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || Torpedo Nijni Novgorod || KHL || 44 || 14 || 21 || 35 || 12 || 11 || 3 || 2 || 5 || 25
|-
| 2016-2017 || Torpedo Nijni Novgorod || KHL || 47 || 10 || 22 || 32 || 41 || 4 || 1 || 2 || 3 || 2
|-
| 2017-2018 || Torpedo Nijni Novgorod || KHL || 56 || 11 || 16 || 27 || 18 || 4 || 0 ||	2 || 2 || 2 
|-
| 2018-2019 || HK Spartak Moscou || KHL || 58 || 13 || 23 || 36|| 61|| 2|| 0 || 1|| 1|| 0 
|-
| 2019-2020 || HK Spartak Moscou || KHL ||59 ||19 ||21 ||40 ||22 ||6 ||1 ||3 ||4 ||2
|-
| 2020-2021 || HK Vitiaz || KHL || 58|| 17|| 32|| 49|| 38|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2021-2022 || CP Berne || NL || 34|| 10|| 15|| 25|| 14|| -|| -|| -|| -|| -

| 91 || 6 || 9 || 15 || 21 || 7  || 0 || 0|| 0 || 2

Au niveau international 

|2004|| Lettonie -18 ans||CM -18 ans D1||5||0||2||2||8||-
|-
|2005|| Lettonie -18 ans||CM -18 ans D1||5||2||1||3||18||-
|-
|2006|| ||CM||3||0||1||1||2||
|-
|2006|| Lettonie -20 ans||CM -20 ans||6||0||2||2||4||
|-
|2006|| Lettonie -18 ans||CM -18 ans D1||5||5||4||9||20||Promu
|-
|2007|| Lettonie ||CM||6||3||3||6||0||
|-
|2007|| Lettonie -20 ans||CM -20 ans D1||5||3||7||10||2||-
|-
|2008|| Lettonie ||CM||6||0||0||0||0||
|-
|2008|| Lettonie -20 ans||CM -20 ans D1||5||2||8||10||4||Promu
|-
|2010|| Lettonie ||JO||4||0||0||0||2||
|-
|2010|| Lettonie ||CM||6||0||0||0||0||
|-
|2012|| Lettonie ||CM||7||1||1||2||8||
|-
|2014|| Lettonie ||JO||4||0||2||2||0||
|-
|2014|| Lettonie ||CM||7||2||3||5||42||
|-
|2015|| Lettonie ||CM||7||5||4||9||4||
|-
|2016|| Lettonie ||CM || 7 || 2 || 2 || 4|| 0 ||
|-
|2016|| Lettonie ||Qualification olympique||3 || 2 || 3 || 5 || 2|| du Groupe E
|-
|2017|| Lettonie ||CM || 7 || 1 || 2 || 3 || 2 ||
|-
|2021|| Lettonie ||CM || 5 || 0 || 1 || 1 || 4 ||

Notes et références 

Naissance en mai 1988
Naissance à Riga
Naissance en RSS de Lettonie
Joueur international letton de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des St. Michael's Majors de Toronto
Joueur des St. Michael's Majors de Mississauga
Choix de repêchage des Sénateurs d'Ottawa
Choix de repêchage du Torpedo Nijni Novgorod
Champion de la Coupe Calder
Joueur des Sénateurs d'Ottawa
Joueur des Senators de Binghamton
Joueur du Dinamo Riga
Joueur du Genève-Servette Hockey Club
Joueur du HK Dinamo Moscou
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Joueur des Bruins de Boston
Joueur du Torpedo Nijni Novgorod
Joueur du HK Spartak Moscou
Joueur du HK Vitiaz
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2022